puzzle – łamigłówka, układanka, rodzaj rozrywki i gry umysłowej
 Puzzle (album 2sty'ego)
 Puzzle (album Ziyo)
 Puzzle (album Honoraty Skarbek)
 Puzzle (album Biffy Clyro)